Pisistrato – discendente da Solone per parte di madre, tiranno di Atene dal 561/560 al 556/555 e dal 549 (o 544?) al 528/527 a.C.
Pisistrato – generale dei Ciziceni durante l'assedio di Cizico, al tempo della terza guerra mitridatica
Pisistrato – figlio di Nestore, appare all'inizio del poema epico Odissea quando accompagna Telemaco a Sparta in cerca di notizie su Ulisse

Note